I Am from Austria steht für:

 I Am from Austria (Lied), Lied von Rainhard Fendrich (1989)
 I Am from Austria (Musical), Musical nach Rainhard Fendrich (2017)